Футбольная лига Англии 1910/11 () — 23-й сезон Футбольной лиги Англии. В чемпионате приняло участие 20 клубов. Чемпионом Англии во второй раз в своей истории стал клуб «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Вест Бромвич Альбион».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1910/11 на сайте RSSSF.com

1910
Футбол в Англии в сезоне 1910/1911